Сен-Бартелеми́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Мелизе. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70459.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 340 км к востоку от Парижа, в 75 км северо-восточнее Безансона, в 36 км к северо-востоку от Везуля.

На севере коммуны протекает река Оньон и её небольшой приток — река Фуршон (). Восточная часть коммуны покрыта лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1149 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 729 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 530 были экономически активными, 199 — неактивными (показатель активности — 72,7 %, в 1999 году было 67,0 %). Из 530 активных жителей работали 464 человека (256 мужчин и 208 женщин), безработных было 66 (28 мужчин и 38 женщин). Среди 199 неактивных 49 человек были учениками или студентами, 90 — пенсионерами, 60 были неактивными по другим причинам.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона